La motorway M27 è un'autostrada del Regno Unito che collega Cadnam a Portsmouth. L'autostrada è lunga 40,2 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade nel Regno Unito

Altri progetti

Collegamenti esterni

M027